Тип «Сайпан» () — серия лёгких авианосцев США периода Второй мировой войны. Были спроектированы в 1943 году для восполнения предполагавшихся к 1945 году потерь авианосцев типа «Индепенденс». В 1944—1947 годах на верфях New York Shipbuilding в Нью-Йорке были построены два авианосца типа «Сайпан», прорабатывалась возможность постройки ещё двух, но окончание войны заставило отказаться от этих планов. Оба авианосца вступили в строй уже после окончания Второй мировой войны и не успели принять участие в боевых действиях. Появление же реактивной авиации вскоре сделало оба корабля устаревшими, так как их размеры не позволяли надёжно принимать новые, значительно более тяжёлые самолёты, поэтому в 1954—1956 годах они были переоборудованы в корабли управления, служившие также как вспомогательные или учебные авианосцы. В этой роли они оставались в строю ещё два десятилетия, будучи сняты с вооружения в 1975—1977 годах.

Представители

Литература